En Pologne, Sokołowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sokołowo, village du powiat de Brodnica,
 Sokołowo, village du powiat de Golub-Dobrzyń,
 Sokołowo, village de la gmina de Izbica Kujawska, 
 Sokołowo, village de la gmina de Brześć Kujawski.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sokołowo, village du powiat de Czarnków-Trzcianka,
 Sokołowo, village du powiat de Gniezno, 
 Sokołowo, village du powiat de Koło,
 Sokołowo, village du powiat de Września.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sokołowo, village du powiat de Ciechanów,
 Sokołowo, village du powiat d'Ostrołęka.

dans la voïvodie de Podlachie
 Sokołowo, village.